Digel steht für:
 Digel (Unternehmen), deutsches Modeunternehmen mit Sitz in Nagold (Baden-Württemberg)

Digel ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Digel (* 1944), deutscher Sportfunktionär, Sportwissenschaftler und Handballspieler